Фриз — назва архітектурного елемента;
 Фриз — муніципалітет у Франції, регіон О-де-Франс, департамент Сомма.

 Де Фриз — нідерландське прізвище;

 Фриз — українське прізвище
 Микола Фриз (1914-1969) — командир УПА, керівник пропаганди на Лемківщині.
 Фриз Сергій Петрович — начальник кафедри Житомирського військового інституту імені, доктор технічних наук, полковник, заслужений працівник освіти України

Примітки 

Українські прізвища